

Prénom 

 Zahed Mohamed (né en 1992), joueur de squash égyptien.

Patronyme 

 Hana El Zahed (née en 1994), actrice égyptienne ;
 Ludovic-Mohamed Zahed (né en 1977), imam ouvertement homosexuel et docteur en sciences humaines et sociales algéro-français.

 Cheikh Zahed Guilani (1216-1301), Grand Maître Iranien (Murshid Kamil) de l'ordre soufi Zahediyeh à Lahijan, Iran.